Nine Lives može značiti:

 Nine Lives (album), album Aerosmitha
 Nine Lives (album Roberta Planta)